Надро́сся (Поросся) — українська етнічна територія, розташована вздовж ріки Рось
 Надросся — село в Погребищенському районі Вінницької області
 «Надро́сся» — громадсько-політична газета Корсунь-Шевченківщини